Feichtinger ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Feichtinger-Zimmermann (* 1963), österreichische Altphilologin
 Christian Feichtinger (* ca. 1970), österreichischer Eishockeyfunktionär 
 Dietmar Feichtinger (* 1961), österreichischer Architekt
 Elisabeth Feichtinger (* 1987) österreichische Politikerin (SPÖ)
 Georg Feichtinger (1899–nach 1935), deutscher Schriftsteller und Privatgelehrter
 Gerhard Feichtinger, österreichischer Fußballspieler und -trainer 
 Gustav Feichtinger (* 1940) österreichischer Mathematiker
 Hans Georg Feichtinger (* 1951), österreichischer Mathematiker
 Johannes Feichtinger (* 1967), österreichischer Historiker und Kulturwissenschaftler
 Josef Feichtinger (* 1981), österreichischer Fußballspieler und -trainer
 Klaus Uwe Feichtinger (* 1970), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Martin Feichtinger (* 1983), österreichischer Fußballspieler und -trainer
 Sebastian Feichtinger (* 1992), österreichischer Handballspieler
 Walter Feichtinger (* 1956), österreichischer Militär und Autor
 Wilfried Feichtinger (1950–2021), österreichischer Gynäkologe